Hugo IV hace referencia a varios artículos:

Reyes
 Hugo IV de Borgoña (1213-1271), duque de Borgoña (durante 1218-1272) y rey de Tesalónica (durante 1266-1272);
 Hugo IV de Chipre o de Lusignan (c. 1295–1359), rey de Chipre;

Señor
 Hugo IV de Chipre (c. 1026), cuarto señor de Lusignan;

Condes
 Hugo IV de Nordgau, conde de Nordgau (durante 1027-1048);
 Hugo IV de Maine, conde de Maine (durante 1036-1051);
 Hugo IV de Saint Pol, conde de Campdavaine (durante 1165-1205);
 Hugo IV de Ampurias (c. 1170–1230), conde de Ampurias (durante 1200-1230);
 Hugo IV de Rethel, conde de Rethel (durante 1272-1285);